YCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di St. Catharines (Canada)